Seithe ist Familienname von:
 Angelica Seithe (* 1945), deutsche Psychologin
 Mechthild Seithe (* 1948), deutsche Psychologin
Siehe auch:
 Seite